Příjmení Krchňák nosí více významných osobností:

 Alois Krchňák (1922–2008) – římskokatolický kněz působící v exilu a badatel v oblasti husitství
 Dušan Krchňák (* 1947) – bývalý československý fotbalový rozhodčí
 Peter Krchňák (* 1960) – bývalý slovenský fotbalista, brankář